El término Sitio de Bilbao puede estar haciendo referencia a tres acontecimientos bélicos ocurridos durante las Guerras Carlistas:

 el sitio de 1835, ocurrido durante la Primera Guerra Carlista cuando los carlistas iniciaron el primer sitio a la ciudad en 1835, que acabó fracasando:
 el sitio de 1836, ocurrido también en la Primera Guerra Carlista al año siguiente del primero, fue el segundo intento carlista por hacerse con el control de Bilbao, resultando fallida igualmente esta nueva tentativa;
 el sitio de 1874, que tuvo lugar durante la Tercera Guerra Carlista que y significó el último intento de los carlistas por hacerse con el control de la principal ciudad vasca. Al igual que los anteriores, este intento volvería a fracasar.

También puede referirse a la Sociedad El Sitio de Bilbao.